

Nom commun 
 Tren Urbano
 Transporte Urbano est un groupe de rock dominicain.

Patronyme 

 Alba D’Urbano (1955-), est une artiste italienne.
 Carmelo Urbano (1997-), est un coureur cycliste espagnol.
 João Urbano (1985-), est un pilote automobile portugais.
 Julen Urbano (1980-), est un coureur cycliste espagnol.

Prénom

Toponyme 

 Manoel Urbano est une ville brésilienne.
Patronyme italien
Patronyme portugais
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom portugais